Rock ’n’ Roll Circus — одиннадцатый студийный альбом японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший в 2010 году. В один день с альбомом «Rock 'n' Roll Circus» выпущен DVD «ayumi hamasaki ARENA TOUR 2009 A ~NEXT LEVEL~».

Об альбоме 
Rock ’n’ Roll Circus выпущен в 3-х форматах: только CD, CD+DVD, а также SPECIAL LIMITED BOX SET, который включает в себя CD, DVD, «ayumi hamasaki ARENA TOUR 2009 A ~NEXT LEVEL~», чёрный чай, кружку и фотокнигу.

Использование песен  
 «Microphone» - рекламная кампания HONDA ZEST Spark
 «Sunset ~LOVE is ALL~» - рекламная кампания Panasonic LUMIX FX60
 «BALLAD» - тема сериала "Subaru of Azure"
 «Last Links» - заключительная тема новостной программы на канале TBS
 «Don't look back» - рекламная кампания Panasonic LUMIX FX66 & ZX3
 «Sunrise ~LOVE is ALL~» - тема сериала "Dandy Daddy?"
 «You were...» - использовалась в японской версии Феи: Потерянное сокровище

Список композиций

CD

[CD+DVD] 
CD

CD 

DVD

Примечания

Ссылки 
Дискография на официальном веб-сайте

Альбомы Аюми Хамасаки
Альбомы Avex Group